Gourhan ist der Familienname folgender Personen:

 André Leroi-Gourhan (1911–1986), französischer Archäologe, Paläontologe, Paläoanthropologe und Anthropologe
 Arlette Leroi-Gourhan (1913–2005), französische Prähistorikerin